Chinese Super League 2011 var den ottende sæson siden etableringen af Chinese Super League.

Tabel

 

 

1:Tianjin Teda kvalificerede sig til AFC Champions League 2012 som pokalvinder.2 Liaoning Whowin kvalificerede sig til AFC Champions League 2012 men træk sig .

Kilder

Fodbold i 2011
Fodbold i Kina